ТРЕ — абревіатура, що може означати:

 Туркменська радянська енциклопедія
 Таджицька радянська енциклопедія

Також слово "тре" використовуєтся як скорочення слова "треба" у не літературному говорі.